Амброзија може бити

Амброзија (биљка), по људе опасан алергогени коров или
Амброзија (митологија), храна олимпских богова
Амброзија (нимфа), личност из грчке митологије